Ewen MacLachlan – poeta scozzese
 Kyle MacLachlan – attore statunitense
 Patricia MacLachlan – scrittrice statunitense
 Ross MacLachlan – musicista canadese

Pagine correlate 
 McLachlan